Хаза́нова — еврейская фамилия. Женский вариант фамилии .

Известные носители 
 Хазанова, Алиса Геннадьевна (род. 1974) — российская актриса театра и кино, артистка балета, хореограф-постановщик
 Хазанова, Вигдария Эфраимовна (1924—2004) — советский и российский искусствовед, историк искусства.